La temporada 2019 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la 32.ª edición del Campeonato Mundial de Superbikes. Comenzó el 24 de febrero en Circuito de Phillip Island y finalizó el 27 de octubre en el Circuito Internacional de Losail después de 13 rondas y 37 carreras.

Para la temporada 2019, se introducirá un nuevo formato de carrera. Al igual que en 2018, se llevarán a cabo dos carreras, una el sábado y otra el domingo (viernes y sábado en Catar), pero una tercera carrera, denominada como la Superpole Race (Carrera Superpole), ahora se llevará a cabo en la mañana del domingo (sábado en Catar), previo a la segunda carrera larga. La carrera superpole será a solo 10 vueltas y entregará puntos solo a los primeros nueve clasificados.

Equipos y pilotos 
Una lista provisional/permanente de participantes fue publicada por Dorna Sports el 11 de enero de 2019.

Calendario

Resultados

Sistema de Puntuación

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Constructores

Campeonato de Equipos

Notas

Véase también 
 Temporada 2019 del Campeonato Mundial de Supersport
 Temporada 2019 del Campeonato Mundial de Supersport 300

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes

2019
Motociclismo en 2019